Dieser Artikel behandelt die irische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1994. Es war die zweite Teilnahme Irlands an der Endrunde einer Fußball-Weltmeisterschaft.

Qualifikation

Irisches Aufgebot

Spiele der irischen Mannschaft

Vorrunde 

|}

In Irlands Gruppe E galt Italien als Favorit. Italiens Niederlage im ersten Spiel gegen Irland (0:1) war sogleich eine Überraschung. Im weiteren Verlauf der Begegnungen neutralisierten sich die Teams, zu denen auch Norwegen und Mexiko gehörten, gegenseitig, indem jede Mannschaft einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage erspielte. Punktgleich schlossen die Vier die Gruppe ab, wobei Norwegen aufgrund wenigerer erzielter Tore den vierten Platz belegte und ausschied. Gruppensieger wurde Mexiko vor Irland und Italien, was für die drei Mannschaften den Einzug ins Achtelfinale bedeutete.

Achtelfinale 

Im Achtelfinale waren Dennis Bergkamp (10.) und Wim Jonk (40.) die Torschützen für die Niederlande gegen Irland. Den defensiv starken Iren gelang in der Offensive kein Tor. Somit siegte der Favorit.

1994
Irland